Akai steht für

 Akai, japanisches Elektronikunternehmen
 Akai (Vorname), männlicher Vorname indianischen Ursprungs

Akai ist der Familienname folgender Personen:

 Hideyuki Akai (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Shūichi Akai (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Takami Akai (* 1961), japanischer Illustrator und Spieleschöpfer